Major Barbara 

 Major Barbara (Bühnenstück), ein 1905 uraufgeführtes Bühnenstück von George Bernard Shaw
 Major Barbara (Film), die Verfilmung desselbigen von 1940